Grävingagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grävingagylet (Ringamåla socken, Blekinge, 624607-144505), sjö i Karlshamns kommun, 
Grävingagylet (Ringamåla socken, Blekinge, 624609-144125), sjö i Karlshamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn